Pipino – antica nobile famiglia napoletana
Pipino – nome proprio di persona italiano maschile
 Pipino è il nome di diversi sovrani franchi:
 Pipino I di Landen – (580-639 ca.), detto il Vecchio
 Pipino II di Herstal o Heristal – (635 ca.-714)
 Pipino III, (714 ca.-768) – il Breve
 Pipino il Gobbo – figlio di Carlo Magno
 Pipino d'Italia – figlio secondogenito di Carlo Magno battezzato, Carlomanno 
 Pipino I di Aquitania (797-838) – figlio di Ludovico il Pio), re d'Aquitania
 Pipino II di Aquitania (823-864) – detto Pipino il Giovane, re d'Aquitania, figlio di Pipino I di Aquitania
 Pipino è anche il soprannome di Peregrino Tuc – personaggio del romanzo Il Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien
 Pipino – organo riproduttivo maschile
 Pipino Piranha – personaggio dei videogiochi della Nintendo.